Die Swiss Handball Awards umfassen verschiedene Auszeichnungen, welche von der Handballzeitschrift handballworld an der Swiss Handball Awards Night für besondere Leistungen vergeben werden.

Männer

Bester Schweizer Spieler

MVP

Publikumsliebling

Bester Torhüter

Topscorer

Bester Trainer

Bester Nachwuchs-Spieler U21

Fairplay

Frauen

Beste Schweizer Spielerin

MVP

Publikumsliebling

Beste Torhüterin

Topscorerin

Bester Trainer

Beste Nachwuchs-Spielerin U20

Fairplay

Männer & Frauen

Special Award

SHV Vereinsaward

Bestes Schiedsrichterduo

Fairplay Verein

Statistik

Meiste Awards Person

Meiste Awards Verein

Siehe auch

Anmerkungen

Einzelnachweise 

www.swisshandballawards.ch

Handball (Schweiz)
Ehrung (Handball)
Erstverleihung 2007
Liste (ausgezeichnete Sportler)
Liste (Handballspieler)